María Asunción Quiñones (n. 1996) calciatrice spagnola
 María Florencia Quiñones (n. 1986) calciatrice argentina